Okręty US Navy o nazwie USS  "Sciota":
 Pierwszy  był kanonierką.
 Drugi  
 Trzeci  był holownikiem oceanicznym. Zwodowany w 1944.

Sciota